Zahlbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Zahlbaum (* 1959), deutscher Schauspieler
 Willi Zahlbaum (1914–2002), deutscher Journalist und Sozialist